Термины «эгоизм» и «эготизм» могут относиться к:

 Эгоизм — поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде.
 Разумный эгоизм — убеждение в том, что прежде всего нужно действовать в своих собственных интересах.
 Солипсизм (иногда называемый эгоизмом) — убеждение в том, что существуешь только ты, или по крайней мере, только своему восприятию можно верить.
 Эгоцентризм — неспособность или неумение индивида встать на чужую точку зрения.

См. также 
 Альтруизм — самоотверженная забота о благополучии других.
 Индивидуализм — фокусирование внимания на индивидуальном, в противоположность общественному.
 Анархо-индивидуализм — анархизм, возвышающий превосходство индивидуума.
 Макиавеллизм — тенденция к обману и манипулированию другими людьми ради личной выгоды.
 Объективизм (Айн Рэнд) — философская система, основанная на трудах Айн Рэнд, которая отстаивает эгоизм.
 Сатанизм — философия, основанная на индивидуализме и самосохранении.

Психологические теории